Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2007 war die 32. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 10. bis 25. November 2007 im Sima Thani Hotel in Nakhon Ratchasima und damit nach 1991 zum zweiten Mal in Thailand statt.

Der Thailänder Atthasit Mahitthi wurde durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Passakorn Suwannawat Weltmeister und qualifizierte sich damit für die Main Tour 2008/09.

Modus 
Die 99 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2007 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Nakhon Ratchasima
Billardturnier in Thailand